Melquíades Álvarez puede referirse a:

 Melquíades Álvarez González-Posada (1864-1936), político y jurista español;
 Melquíades Álvarez Caraballo (1988-), deportista (nadador) español;
 Melquiades Álvarez (1956-), pintor asturiano.